I protagonisti  – film diretto da Marcello Fondato (1968)
I protagonisti (The Player) – film diretto da Robert Altman (1992)
I protagonisti  – fumetto di Rino Albertarelli edito dalla Sergio Bonelli Editore
I Protagonisti, o semplicemente Protagonisti – gruppo musicale italiano